School (instelling), een instelling die onderwijs verzorgt;
Schoolgebouw, het gebouw waarin een onderwijsinstelling is gevestigd;
Stroming (school), een groep personen met dezelfde ideeën binnen de kunst of de wetenschap;
School (vissen), een groep vissen;
School (nummer), een nummer van Supertramp uit 1974.

Scholen (plaats), een gemeente in de Landkreis Diepholz.